Velika nagrada Antibesa 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni 1929. Odvijala se je 1. aprila 1929 na cestnem dirkališču Garoupe v francoskem mestu Antibes.

Dirka
R1 = do 1100  cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³.

|-
! 1
| 25
|  Mario Lepori
| Privatnik
| Bugatti T35B (R3)
| 75
| 4:09:38,2
| 
|-
! 2
| 9
|  Louis Rigal
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 75
| +13:17,0
| 
|-
! 3
| 26
|  Christian Dauvergne
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 75
| +15:05,2
| 
|-
! 4
| 4
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 75
| +22:53,6
| 
|-
! 5
| 3
|  Henri Isaia
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 75
| +23:03,8
| 
|-
! 6
| 19
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 (R3)
| 75
| +28:39,8
| 2
|-
! 7
| 2
|  Victor Marret
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 75
| +36:30,6
| 
|-
! 8
| 11
|  Guglielmo Sandri
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 75
| +41;53.8
| 
|-
! Ods
| 5
|  Henny de Joncy
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 67
| Pritisk olja
| 
|-
! Ods
| 7
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 49
| Trčenje
| 
|-
! Ods
| 24
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Bugatti T35A (R3)
| 40
| Sklopka
| 
|-
! Ods
| 10
|  Pietro Ghersi
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 40
| Sklopka
| 
|-
! Ods
| 21
|  »Philippe«
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 35
| Trčenje
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Fashion
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 14
| 
| 
|-
! Ods
| 18
|  Anton Esterházy
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 6
| 
| 
|-
! Ods
| 17
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B (R3)
| 1
| Trčenje
| 
|-
! DNS
| 15
|  Edward Bret
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNS
| 16
|  René Lamy
| Privatnik
| Bugatti T35B (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 1
|  Marcel Boucly
| Privatnik
| Rally (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 8
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 12
|  Diego de Sterlich
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  Robert Laly
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750 (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 22
|  Enzo Grimaldi
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 23
|  Theodor Zichy
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929